В одиночному розряді тенісного турніру International Women's Open 1979, який проходив в рамках Туру WTA 1979, Кріс Еверт здобула титул, у фіналі перемігши Мартіну Навратілову 7-5, 5-7, 13-11.

Сіяні гравчині 

 Мартіна Навратілова (фінал)
 Кріс Еверт (Переможниця)
 Трейсі Остін (півфінал)
 Кріс Еверт (півфінал)
 Відсутня
 Венді Тернбулл (чвертьфінал)
 Вірджинія Рузічі (3-тє коло)
 Венді Тернбулл (3-тє коло)

 Сью Баркер (1-ше коло)
 Регіна Маршикова (3-тє коло)
 Кеті Джордан (3-тє коло)
 Бетті Стеве (3-тє коло)
 Відсутня
 Біллі Джин Кінг (3-тє коло)
 Енн Кійомура-Хаясі (2-ге коло)
 Відсутня

Основна сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 

Eastbourne International